La Pitahaya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Pitahaya, Santiago Tuxtla, 
 La Pitahaya, Tantoyuca, 
 La Pitahaya, Cuitláhuac, 
 La Pitahaya, Coatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar